У́сик — українське прізвище.

Відомі носії: 

 Усик Автоном Максимович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Усик Артем Вікторович — український боксер, учасник російсько-української війни.
 Усик Ігор Григорович — сержант запасу Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Усик Ігор Олегович (1994—2022) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Усик Олександр Олександрович (1987) — український професійний боксер, олімпійський чемпіон (2012).
 Усік Руслан Вікторович (1969—2022) — молодший сержант Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Усик Тарас Степанович (* 1958) — український художник.
 Усик Яків Олександрович (1872 — 1961) — український різьбар-скульптор.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ик